Аргаш — село в Инзенском районе Ульяновской области, входит в состав Труслейского сельского поселения.

География 
Расположено: в 11 километрах до центра поселения Труслейка, в 14 километрах до райцентра Инза и в 145 километрах до областного центра Ульяновск, на речке Шишлейка.

Название 
Происхождение названия села имеет несколько версий: 

 В конце XIV века татарский мурза Алга основал аул Алгась (ныне — Аргаш).
 На этом месте поселение существовало ещё со времён Волжской Булгарии. Название имеет тюркское происхождение. От чувашского слова «алгаж» — овраг. Название народа «чуваш», «чаваж» происходит от бугарского племени Сувар, Суваз.
 Аргашъ (Аргаш) — пёстрая рыба, род форели или лосося, пеструшка. 
 Древнюю дорогу у отрогов гор башкиры именовали  Аргаш — горнолесная (от  др.-тюркского  географического  термина  арга — горный  лес; лес  на  северной  стороне). В Челябинской области есть село Аргаяш (Яргояш), что с башкирского слово "яр" — берег и «кояш» — солнце, то есть «солнечный берег». Также соответствует древнему тюркскому мужскому личному имени Агайяш (Ергаяш, Аргайяш).
 Аргаш — село и река Аргаш, правый приток Суры, в Инзенском районе. Название не имеет прямых соответствий в современных языках Средневолжья. Но по строению с ним соотносительны также названия алтайских рек, как Барагаш, Сугаш. В то же время в татарском языке отмечены личные имена типа Тугаш, Ягша, Каракаш, Юмаш и другие. По мнению тюркологов, словесные формы типа Суугаш в тюркских языках связаны с выражением уменьшительного значения. Все это свидетельствует о вполне вероятном тюркском происхождения топонима Аргаш. Не исключено, однако, что основу названия составило финно-угорское нарицательное ар/ер — «поток, ручей, речка».
 Аргашь — в старину, иногда, пригород Аргаш писали с окончанием на мягкий знак «Ь».

История 
Поселение основано в 1647 году как острог (крепость) Карсунско-Симбирской засечной черты. Имела на валах дубовые стены, рубленные в тарасы (две стены 75 и 48 саженей, остальные две — по 28 саженей), 6 башен, из которых две проезжие.

В 1653 году в Остроге Аргаш была построена церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В 1698 году ратные люди (пашенные солдаты) были переселены на Азов.

В 1699 году продаётся в поместье князя Ф. Ю. Ромодановского.

В 1708 году, при административно-территориального деления Петра I, пригород Аргаш вошёл в состав Симбирского уезда Казанской губернии.

В 1780 году — в Карсунском уезде Симбирского наместничества. 

В 1780 году на средства прихожан был построен деревянный храм, в 1882 году перестроен в трёх-престольный: главный (холодный) в честь Благовещения Пресвятые Богородице и в приделах (теплые): в правом во имя трех Святителей Московских и всея России чудотворцев Петра, Алексия и Ионы и в левом во имя св. мученицы Параскевы .

В 1796 году — в Симбирской губернии.

В 1854 году в пригороде открывается смешанное начальное народное училище (с 1856 года становится двухклассным).

В 1859 году — во 2-м стане Карсунского уезда.

В 1861 году пригород Аргаш стал волостным центром.

В Аргаше делали сани с кузовом, с креслами с различными украшениями. 

В 1877 году — построено новое здание для Аргашского училища.

В 1898 году была открыта церковно-приходская школа.

В 1918 году в Аргаше был образован сельский Совет и он стал называться селом.

В 1921 году в селе произошёл сильнейший пожар практически уничтоживший все постройки. Часть погорельцев в недалеке от села основали посёлок Часовня, а 26.05.1964 г. Указом ПВС РСФСР посёлок был переименован в Малиновку, ныне не существует.  

В 1924 году село вошло в Инзенскую волость, а в Аргашский с/с вошло: с. Аргаш, пос. Надежда, пос. Пустынный, пос. Репной, пос. Часовня.

В 1929 году — в составе Инзенского района. 

С 1943 года — в Ульяновской области.

С 1940 года колхоз "Красный пахарь" пос.Репный вошёл в состав Аргашского сельского Совета, а в 1950 году упразднён.

В 1966 году было построено новое здание Аргашской средней школы (с 2006 года становится основной общеобразовательной школой).

В 1970 году к колхозу имени XXIV съезда был присоединен колхоз «Искра» (Городищи).

С 2005 года — в Труслейском сельском поселении.

Население

Известные уроженцы 

 Александр Владимирович Дозо́ров (7 июня 1965, Аргаш — 11 апреля 2019, Ульяновск) — ректор Ульяновского государственного аграрного университета (2004—2019).
 Александр Иванович Соловьев (1870 — 1941), протоиерей.
Елчев, Виктор Алексеевич  — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Достопримечательности 

 Могила Кузнецова С. М. ; 
Памятник погибшим воинам  в Великой Отечественной войне, установлен в 1985 году. 
 Памятный крест, на месте старинного храма; 
 Остатки вала Карсунской засечной черты;
 Родник.

Улицы 
ул. Заречная, ул. Кузнецова, Кулатский пер., ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Новая Линия, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Советская, Советский пер., ул. Школьная.

Примечания

Литература 
 Создание Симбирского наместничества / Карсун / 1780 г.
 Топографическое описание Симбирского наместничества / Карсунский уезд  
 Аргаш // Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона.
М. И. Репьев «Симбирский край», Париж, 1935 г.
Т. Г. Масленицкий «Топографическое описание Симбирского наместничества, 1785 г.».
Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2004. — 590 с. — 2500 экз. — ISBN 5-8426-0035-8.
Школы Ульяновской области: Очерки истории / Автор текста Г. М. Медведовский. — Ульяновск: Симбирская книга, 1995. — 224 с.
Учебные заведения Ульяновска. История возникновения / О. М. Репьев, Приволжское книжное изд-во, 1969 г. — 331 с.

Ссылки 
 Инзенский район Ульяновской области
 Аргаш-древо
 Сайт: Улправда / Чудеса Ульяновской области

Населённые пункты Инзенского района